10. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 6-9 grudnia 1979 r. w Paryżu. Rywalizowali w nich tylko mężczyźni w siedmiu kategoriach wagowych i jednej otwartej. .

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Przypisy 

Mistrzostwa świata w judo
1979 w sporcie
Sport w Paryżu
Judo we Francji